Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1979./80. je peti put zaredom osvojila ekipa Radnički iz Beograda.

1. savezna liga

Druga savezna liga

Sjever

Izvori 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1979-80